Игера Алта има више значења:

 Игера Алта (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Игера Алта (Алтотонга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику